Le  est un championnat de catch de la . C'est le titre individuel majeur de cette fédération. Il est créé au printemps 2013 et la première championne est  qui bat Mia Yim en finale d'un tournoi. Depuis sa création, huit catcheuses ont détenu ce championnat.

Historique 
En , la  décide d'organiser un tournoi pour désigner la première championne. Le premier tour commence deux jours plus tard durant  et continue le  à . Les blessures de Jazz et le départ d'Allysin Kay pour le Japon libèrent deux places pour les quarts de finale. LuFisto et Ivelisse Vélez obtiennent leur place en remportant des .

Notes et références

Notes

Références

Annexe

Articles connexes

Liens externes 

 

Championnat féminin de catch